Politi steht für:

 Politi, Roman von Jo Nesbø, siehe Koma (Roman)

Politi ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Politi (1542–1625), italienischer Übersetzer, Lexikograf und Italianist
 Anneta Politi (* 1977), deutsche Rundfunkmoderatorin
 Korina Politi (* 1995), griechische Sprinterin
 Lancelotto Politi (1484–1553), bekannt als Ambrosius Catharinus, italienischer Theologe, Hochschullehrer und Erzbischof
 Marco Politi (* 1947), deutsch-italienischer Vatikanist und Buchautor
 Mauro Politi (* 1944), italienischer Jurist, Richter am Internationalen Strafgerichtshof (2003–2009)
 Raffaello Politi (1783–1865), italienischer Maler